Amager har flere betydninger:

Lokaliteter 
 Amager – større ø ved København.
 Amager (Fovlum Sogn) – en bebyggelse i Fovlum Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Amager (Frederikshavn Kommune) – en bebyggelse i Åsted Sogn, Frederikshavn Kommune

Sport 
 Amager (fodboldhold) – ynglingesamarbejde (U/18) for fodboldklubber på øen Amager ved København.

Ord og vendinger 
 Amager (ama'r) – udråbsord som besværgelse, udtales ama'r.